Аркадий Марков:
 Марков, Аркадий Константинович (1926—1977) — советский детский поэт.
 Марков, Аркадий Терентьевич (1915—1994) — советский партийный и государственный деятель.